Friedrichsfelde steht für:
 Ortsteil Berlin-Friedrichsfelde im Bezirk Lichtenberg, Berlin
 Ortsteil der Stadt Angermünde im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Ortsteil der Gemeinde Dersekow im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Gemeinde Blankensee im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Gemeinde Ankershagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Ortsteil der Gemeinde Fargau-Pratjau im Kreis Plön, Schleswig-Holstein

Friedrichsfelde ist der deutsche Name von Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Chochół (Świętajno) (Friedrichsfelde, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen)
 Pochwałki (Friedrichsfelde (Ksp. Dombrowken), 1938 bis 1945 Sandenfelde, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Prętki (Morąg) (Friedrichsfelde, Kreis Mohrungen, Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Lebus:
 Podlesie (Świebodzin) (Friedrichsfelde, Kreis Schwiebus, Brandenburg)
 in der Woiwodschaft Oppeln:
 Rzędzów (Turawa) (Friedrichsfelde, Kreis Oppeln, Schlesien)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Boguszyce (Dębnica Kaszubska) (Friedrichsfelde bei Neu Damerow, Kreis Stolp, Pommern)
 Lisi Las (Friedrichsfelde, Kreis Stuhm, Westpreußen)
 Święchowo (Friedrichsfelde bei Neu Jugelow, Kreis Stolp, Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Chociwle (Friedrichsfelde, Kreis Köslin, Pommern)
 Wierzchucice (Ińsko) (Friedrichsfelde, Kreis Saatzig, Pommern)

Friedrichsfelde ist der deutsche Name von Orten in Russland:
 in der Oblast Kaliningrad:
 [nicht mehr ausgewiesener Ortsteil] von Gussew im Rajon Gussew (Friedrichsfelde, Kreis Gumbinnen/Ostpreußen)
 Sapolje (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk (Friedrichsfelde, Ksp. Darkehmen, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 [nicht mehr existenter Ort] im Rajon Osjorsk (Friedrichsfelde, Ksp. Karpowen, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)
 Berjosowka (Kaliningrad, Polessk) im Rajon Polessk (Friedrichsfelde, Kreis Labiau/Ostpreußen)
 Petschorskoje im Rajon Prawdinsk (Friedrichsfelde, Kreis Bartenstein/Ostpreußen)

Siehe auch:
 Friedrichsfeld